Uganda People's Congress, een Oegandese politieke partij
Universal Product Code, een streepjescode
Universidad Politecnica de Catalunya, de Technische Universiteit van Catalonië
UPC Nederland B.V., een Nederlands telecommunicatiebedrijf
UPC Belgium N.V., een Belgisch telecommunicatiebedrijf overgenomen door Telenet
Universiteit van Peru voor Toegepaste Wetenschappen, een universiteit in Peru